Залісся — зупинний пункт Львівської залізниці
 Залісся — зупинний пункт Одеської залізниці
 Залісся — зупинний пункт Південно-Західної залізниці

Див. також 
 Залісся